Der San Benedetto Tennis Cup 2016 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Juli 2016 in San Benedetto del Tronto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

2016
ATP Challenger Tour 2016